Татья́на Влади́мировна Аксю́та (в девичестве — Голубя́тникова; ) — советская и российская  театра и кино.

Биография 
Родилась 12 марта 1957 года в москве.

Окончила Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского, мастерская Владимира Валентиновича Кузьмина. После окончания ГИТИСа работала в Центральном детском театре.

В 1980—1981 годах снялась в фильме «Вам и не снилось…» в главной роли Кати Шевченко. В фильме снимался звёздный состав: Ирина Мирошниченко, Лидия Федосеева-Шукшина, Альберт Филозов, Любовь Соколова, Татьяна Пельтцер, Елена Соловей, Леонид Филатов. Фильм получил большой успех, согласно опросу журнала «Советский экран» был признан лучшей картиной 1981 года. «Вам и не снилось…» принёс широкую известность актрисе. В 1982 году Аксюта сыграла Василису Премудрую в фильме-сказке «Там, на неведомых дорожках…». Через год получила главную роль Марты в фильме-сказке «Сказка странствий»; её партнёром был Андрей Миронов. Последняя крупная роль в кино у Аксюты была в фильме 1985 года «Полевая гвардия Мозжухина».

В дальнейшем Аксюта сосредоточилась на работе в Российском академическом молодёжном театре, где проработала до 2002 года. В настоящее время ведёт драмкружок в Детском доме творчества в парке «Сокольники».

Личная жизнь 
Бывший муж актрисы, Юрий Аксюта — диктор и радиоведущий, впоследствии генеральный продюсер радиостанций «Европа Плюс» и «Хит FM». С февраля 2003 года — директор музыкального вещания «Первого канала».

Дочь Полина (1984 г. р.), после окончания французской спецшколы закончила Московский литературный институт (отделение художественного перевода) и Университет Сорбонна (историко-филологическое отделение).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:РАМТ
Травести